wytłaczanie (metalurgia)
 wytłaczanie (polimery)

Zobacz też 
 tłoczenie